Рогульський Георгій Михайлович (1917—1985) — радянський державний та спортивний діяч, учасник нацистсько-радянської війни.
 Рогульський Франц Миколайович (1916—1985) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.